Xadrez Rex é uma variação do jogo de xadrez. 

No xadrez Rex, o tabuleiro é constituído de 85 casas (que podem ser hexagonais, retangulares ou circulares), de cores branca (27 casas), preta (27 casas) e cinza (31 casas). 

A adaptação consistiu de: 
 acrescentar mais um bispo e 7 peões para cada jogador; 
 definir a posição de cada peça no início da partida (ver figura mais adiante);

 definir a movimentação das peças para que seja compatível com o tabuleiro. 
 modificar o número de direções (3 diagonais e 3 ortogonais), passando a ter duas a mais que o xadrez.

As regras são similares às do xadrez tradicional  — o objetivo é dar xeque-mate no rei do adversário.

Essas adaptações aumentam o número de lances possíveis que cada jogador poderá realizar, o que torna o jogo mais emocionante e requer maior capacidade de concentração e raciocínio.

Domínio público
O REX foi criado por Arnaldo Rodrigues D’Almeida em 1997. O tabuleiro foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 27 de fevereiro de 1998 sob o número de DI5800260-0. Como as exigências pendentes não foram atendidas ao INPI, o Rex tornou-se de domínio público.

Ligações externas
 Site oficial do Xadrez Rex
 Informações básicas sobre o Xadrez Rex

Variantes do xadrez
Domínio público